Gearless steht für:

 Gearless Motor Car Company, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1905–1909)
 Gearless Motor Corporation, ehemaliger US-amerikanischer Automobilhersteller (1919–1923)
 einen abweichenden Markennamen der ehemaligen britischen Automarke Owen (Automarke)